Шенгави́т () — армянский топоним:

 Шенгавит — административный район Еревана.
 Шенгавит — раскопки поселения эпохи неолита на территории Еревана.
 Шенгавит — станция Ереванского метрополитена.
 Шенгавит — электродепо Ереванского метрополитена.
 «Шенгавит» — армянский футбольный клуб из Еревана, существовавший в 2008—2014 годах.
 «Шенгавит» — название существовавшего в 1990—2003 годах футбольного клуба «Еразанк» из Еревана в 1992 году.
 «Шенгавит» — многопрофильный медицинский центр в Ереване.